Le château du roi René peut désigner différents châteaux possédés par René d'Anjou, dit « le roi René » :
 le château d'Angers.
 le château de Peyrolles-en-Provence.
 le château de Tarascon